Дебора Ліфчіц (1907—1942) — французький єврейський фахівець з вивчення семітських мов у Ефіопії українського походження. 
 Макс Ліфчіц (Max Lifchitz) (1948) — піаніст, композитор.